Fosco Giachetti (1900-1974), acteur italien ;
 Gianfranco Giachetti (1888-1936), acteur italien ;
 Jean-Marc Giachetti (né en 1952), footballeur français ;
 Roberto Giachetti (né en 1961), homme politique italien.